Гайд-парк:

 Гайд-парк — королевский парк в центре Лондона.
 Гайд-парк — площадки для проведения публичных мероприятий в Москве.
 Гайд-парк — крупный городской парк в Сиднее.
 Гайд-парк — крупный городской парк в Чикаго.

См. также 
 Художественный центр Гайд-парка